Zuchold ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Zuchold (1937–2014), deutscher Bahnradsportler
 Erika Zuchold (1947–2015), deutsche Kunstturnerin